Кубок обладателей кубков КОНКАКАФ 1996 — 5-й, не завершённый, розыгрыш турнира. Матчи были сыграны с 31 мая по 18 декабря 1996 года.

Зональный этап

Северная зона 

 «Ричмонд Киккерс» без конкуренции вышел в межзональный плей-офф.

Центральная зона

Первый раунд 

 «Ювентус» автоматически вышел во второй раунд из-за отказа никарагуанского клуба «Сент-Маркос».

Второй раунд 

|}

Третий раунд 

Третий раунд не был сыгран. После отмены турнира оба клуба ( «Олимпия» и  «Мунисипаль») получили право стартовать со второго раунда Центральной зоны в следующем розыгрыше турнира.

Карибская зона

Первый раунд

Второй раунд

Межзональный плей-офф 

В плей-офф должны были встретиться  «Siroco» и  «Ричмонд Киккерс», однако матчи не были сыграны.

Примечания

Ссылки 

 RSSSF

КОНКАКАФ